Bahren ist der Name folgender Orte:

 Bahren (Grimma), Ortsteil von Grimma im Kreis Leipziger Land, Sachsen
 Bahren (Peuschen), Ortsteil von Peuschen im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Bahren (Sonnewalde), ehemalige Gemeinde im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Bahren (Neiße-Malxetal), ein Gemeindeteil von Jerischke, Ortsteil der Gemeinde Neiße-Malxetal, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

Siehe auch:
 Baaren
 Baren
 Bahre